Адеода́т (, «Богдан, Богом даний») — латинське чоловіче особове ім'я. Інші форми — Деода́т (Deodatus), Деусдедіт (Deusdedit).
 Адеодат I — папа римський (615—618)
 Адеодат II — папа римський (672—676)
 Адеодат (син Августина)

Примітки